Miejscowości w USA:
 Mount Zion – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Carroll
 Mount Zion – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
Gminy w USA:
 Mount Zion (ang. Mount Zion Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macon